Alex Kuznetsov e Miša Zverev erano i detentori del titolo ma hanno perso nei quarti di finale contro Alex Bogomolov, Jr. e Jordan Kerr.

Samuel Groth e Chris Guccione hanno battuto in finale Ryan Harrison e Mark Knowles 6–4, 6–2.

Teste di serie

  Samuel Groth /  Chris Guccione (Campioni)
  Riccardo Ghedin /  Alessandro Motti (primo turno)

  Vahid Mirzadeh /  Peter Polansky (primo turno)
  Rajeev Ram /  Bobby Reynolds (primo turno)

Tabellone

Tabellone

Note 
 

Challenger of Dallas 2014